Längental ist ein Talname:

 Längental (Donau), rechtes Bachtal zur Donau nach Gutenstein, Stadt Sigmaringen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Längental (Kocheler Berge), Bergtal des Arzbachs (zur Isar) in den Kocheler Bergen bei Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Längental (Lone), Obertal mit periodischem linken Zufluss der Lone vor deren Ursprung in Urspring, Gemeinde Lonsee, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Längental (Neckar), linkes Bachtal zum Neckar in Dettingen, Stadt Horn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Längental (Stubaier Alpen), linkes Seitental des Nedertals beim Kühtai in den Stubaier Alpen, Tirol

Siehe auch:
 Langental
 Längentalbach
 Langentalgraben